Dolfijn – typ holenderskich okrętów podwodnych
 Dolfijn (1942) – holenderski okręt podwodny typu U, pierwotnie jako brytyjski HMS P47
 Dolfijn (1948) – holenderski okręt podwodny typu T, pierwotnie jako brytyjski HMS Taurus (P399)
 Dolfijn (1960) – holenderski okręt podwodny typu Dolfijn
 Dolfijn (1993) – holenderski okręt podwodny typu Walrus